Seznam brigad z zaporedno številko 51.

Seznam 
 Pehotne
 51. brigada (Združeno kraljestvo)

 Artilerijske
 51. gardna brigada jurišnih topov (ZSSR)

Glej tudi